Amsterdamsche Kiosk Onderneming
AKO Literatuurprijs
Algemeen Keten Overleg